Перший жіночий волейбольний турнір на літніх Олімпійських іграх було проведено на Олімпіаді в Токіо, з 11 жовтня по 23 жовтня 1964 року. Японія виграла золоту медаль, збірна Радянського Союзу, в якій було три спортсменки з України (Неллі Абрамова, Валентина Мишак, Людмила Гуреєва), виграли срібло, а Польща — бронзу.

Турнір 
 11 жовтня

 12 жовтня

 13 жовтня

 14 жовтня

 15 жовтня

 17 жовтня

 18 жовтня

 19 жовтня 

 21 жовтня

 22 жовтня

 23 жовтня

Підсумкова таблиця

Див. також
 Чоловічий волейбольний турнір

Посилання 
 Brazilian site with full results
 Official results

Літні Олімпійські ігри 1964
1964 у волейболі
1964